

Osoby o nazwisku Banaszkiewicz 
 Ewa Banaszkiewicz (ur. 1961) – polska brydżystka
 Grażyna Banaszkiewicz (ur. 1953) – polska reżyser filmów dokumentalnych i programów poetyckich, poetka, dziennikarka i fotografik
 Jacek Banaszkiewicz (ur. 1947) – polski historyk mediewista
 Marek Banaszkiewicz (1956–2000) – polski piłkarz
 Stanisław Banaszkiewicz – polski chemik, doktor nauk chemicznych
 Telesfor Banaszkiewicz (1908–1940) – polski piłkarz, lekkoatleta, ekonomista i ofiara zbrodni katyńskiej